Koldkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Koldkær (Hals Sogn) – en bebyggelse i Hals Sogn, Aalborg Kommune
 Koldkær (Vinding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinding Sogn, Herning Kommune